Э́йприл Ли Эрна́ндес (; 31 января 1980, Бронкс, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Эйприл Ли Эрнандес родилась 31 января 1980 года в Бронксе (штат Нью-Йорк, США) в семье пуэрто-риканского происхождения. Эрнандес изучала диетологию в Хантеровском колледже, но позже ушла из колледжа, чтобы начать комедийную карьеру.

Эйприл Ли снимается в кино с 2000 года.

С 12 мая 2007 года Эйприл Ли замужем за продюсером Хосе Кастильо. У супругов есть две дочери — Саммер Роуз Кастильо (род.30.09.2012) и Лайла Изабела Кастильо (род.23.03.2017).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Аквината (Нью-Йорк)
Выпускники Хантерского колледжа